Дми́трий Зо́тов:
 Зотов, Дмитрий Анатольевич (род. 1969) — российский топ-менеджер.
 Зотов, Дмитрий Владимирович — культурист, чемпион СССР и призёр чемпионата России по культуризму.